Damião Vaz d'Almeida – politico saotomense
 João Ferreira Annes d'Almeida – religioso portoghese
 José Sebastião d'Almeida Neto – cardinale e patriarca cattolico portoghese
 Marcus Vinicius D'Almeida – arciere brasiliano
 Michaël D'Almeida – pistard francese
 Sessi D'Almeida – calciatore francese naturalizzato beninese
 Xane d'Almeida – cestista francese naturalizzato senegalese